James Brooks – giocatore di football americano statunitense
James F. Brooks – storiografo statunitense
James L. Brooks – produttore televisivo, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore statunitense